Schloss Altenburg heißen
 Schloss Altenburg (Alsfeld), Schloss in Altenburg (Alsfeld), Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland
 Schloss Altenburg (Thüringen), Schloss in Altenburg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen, Deutschland
 Schloss Altenburg (Bayern), Schloss in Altenburg (Feldkirchen-Westerham), Landkreis Rosenheim, Bayern, Deutschland
 Schlösschen Altenburg, Schloss in Altenburg (Brugg), Bezirk Brugg, Kanton Aargau, Schweiz
 Schloss Tausendlust, früher auch Schloss Altenburg genannt, Schloss bei Höllberg (Hitzendorf), Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Altenburg (Begriffsklärung), Burgen und ähnliche Bauwerke
 Schloss Altenberg